Esta é uma lista de canções interpretadas por Miranda Cosgrove durante sua carreira. Inclui canções contidas nos álbuns de estúdio, EPs, apresentações ao vivo, participações e covers. As canções estão organizadas por ordem alfabética.

Miranda Cosgrove

A 
 "About You Now" (ICarly, 2008)
 "About You Now" (About You Now, 2009)
 "Adored" (Sparks Fly, 2010) 
 "Adored Rough Mix" (Não lançada, 2010)
 "All I Want For Christmas Is You" (feat. Big Time Rush) (Holiday Bundle, 2010)

B 
 "BAM" (Sparks Fly, 2010)
 "Beautiful Mess" (Sparks Fly, 2010)
 "Brand New You" (Sparks Fly, 2010)
 "Bulletproof" (Não lançada, 2010)

C 
 "Charlie" (Sparks Fly, 2010)
 "Christmas Wrapping (Merry Christmas, Drake & Josh, 2008)

D 
 "Dancing Crazy" (High Maintenance, 2011)
 "Daydream" (Sparks Fly, 2010)
 "Disgusting" (Sparks Fly, 2010)
 "Dream" (Não lançada, 2010)
 "Dynamite" (Não lançada, 2010)

F 
 "FYI" (About You Now, 2009)
 "Face Of Love" (High Maintenance, 2011)

G 
 "Go Go No" (Não lançada, 2010)

H 
 "Headphones On" (ICarly, 2008)
 "Hey You" (Sparks Fly, 2010)
 "High Maintenance" (feat. Rivers Cuomo) (High Maintenance, 2011)

I 
 "I Gotta Feeling" (Não lançada), 2009)

K 
 "Kissin' U" (Sparks Fly, 2010)
 "Kiss You Up" (High Maintenance, 2011)

L 
 "Leave It All To Me" (ICarly, 2008)
 "Leave It All To Me (Theme Song iCarly)" (Não lançada, 2008)

 M 
 "Maybe I'm Wrong" (Não lançada, 2010)

 O 
 "Oh Oh" (Sparks Fly, 2010)

 P 
 "Party Girl" (About You Now, 2009)

 R 
 "Raining Sunshine" (Cloudy with a Chance of Meatballs, 2009)

 S 
 "Shakespeare" (Sparks Fly, 2010)
 "Stay My Baby" (ICarly, 2008)
 "Sayonara" (High Maintenance, 2011)

 T 
 "There Will Be Tears" (Sparks Fly, 2010)
 "True Love" (Não lançada, 2010)

 W 
 "What Are You Waiting For?" (Sparks Fly'', 2010)

Fontes/Referências
Cosgrove ASCAP Repertoire

Miranda Cosgrove
Miranda Cosgrove